Dixmont může být:

 Dixmont (Maine) – město v USA, ve státě Maine
 Dixmont (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne